Архимандрит Герасим (Гайдуков) (ум. , Новгородская губерния) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, настоятель первоклассного Валдайского Иверского монастыря Новгородской епархии.

Биография 
Принял постриг в Большом Тихвинском монастыре, иеромонах (25 марта 1795).

С 1800 по 1806 годы был строителем Антониева Дымского монастыря Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви.

В 1803 году он был предназначен к переводу в Спасо-Суморин монастырь Вологодской епархии РПЦ, но был оставлен в Дымском монастыре.

23 января 1806 году стал настоятелем Клопского Свято-Троицкого монастыря близ города Новгорода с возведением в сан игумена.

В 1815 году он издал «Краткое описание Новгородского третьеклассного мужеского Клопского Троицкого монастыря».

27 февраля 1817 года был переведён в Новгородский Сковородский монастырь (был полностью разрушен в годы Великой Отечественной войны) с возведением в сан архимандрита, в 1818 году — в Николо-Вяжищский монастырь, а в 1822 году — в Валдайский Иверский монастырь.

Скончался 25 февраля 1829 года и был погребён в паперти соборной церкви Иверского монастыря.

Примечания

Литература 
 Строев, «Списки Иерархов», 67, 68, 71, 93;
 Геннади, «Справочный словарь», 207;
 
 Галкин А.К. Архимандрит Герасим (Гайдуков) — настоятель Клопского монастыря // Новгородский архивный вестник. Вып. 11. Великий Новгород, 2013. С. 211—217

Архимандриты Русской православной церкви
Персоналии:Клопский Свято-Троицкий монастырь
Персоналии:Валдайский Иверский монастырь
Персоналии:Тихвинский Богородичный Успенский монастырь
Персоналии:Антониево-Дымский монастырь
Персоналии:Николо-Вяжищский монастырь